Фрасдорф (нем. Frasdorf) — многозначный термин.

 Фрасдорф — община в Германии, в земле Бавария.
 Фрасдорф — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт.